Ла Меса дел Венадо има више значења:

 Ла Меса дел Венадо (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Меса дел Венадо (Темаскалсинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику